Wiborg ist der Familienname folgender Personen:

 Erlend Wiborg (* 1984), norwegischer Politiker (Fremskrittspartiet)
 Georg Wiborg (1890–1962), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Klaus Wiborg (1929–2015), deutscher Journalist
 Walter Wiborg (1904–1969), deutscher Autor

Wiborg ist die deutsche Bezeichnung
 der Stadt Wyborg

Siehe auch:

 Viborg (Begriffsklärung)